Кэ́тлетт () — английская фамилия.

Фамилия 
  (1933—2014) — американский джазовый мульти-инструменталист.
  (род. в перв. пол. 2000-х) — американский актёр кино и телевидения.
 Кэтлетт, Мэри Джо (род. 1938) — американская актриса театра, кино и телевидения.
  (1910—1951) — американский джаз-барабанщик.
 Кэтлетт, Уолтер (1889—1960) — американский актёр кино.
  (род. 1960) — американский учёный в области информатики.
 Кэтлетт, Элизабет (1915—2012) — американская скульптор.

Прочее 
  — поселение в Виргинии (США).

См. также 
  — город в Кентукки (США)